Wertach (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Wertach (rivier), een rivier in Duitsland